Ahlen steht für
 Ahlen, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Ahlen (Adelsgeschlecht), ein livländisches und Lübecker Adelsgeschlecht mit westfälischen Wurzeln
 Ahlen (Kluse), Ortsteil der Gemeinde Kluse, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Ahlen (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ahlen (Uttenweiler), Ortsteil der Gemeinde Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 die Mehrzahl der Ahle, eines Werkzeugs

Åhlén ist der Familienname folgender Personen:
 Annica Åhlén (* 1975), schwedische Eishockeytorhüterin
 David Åhlén (1885–1969), schwedischer Kantor, Organist, Chorleiter, Musikpädagoge und Dirigent
 Johan Petter Åhlén (1879–1939), schwedischer Curler
 Thomas Åhlén (* 1959), schwedischer Eishockeyspieler
 Valter Åhlén (1929–1988), schwedischer Eishockeyspieler
 Waldemar Åhlén (1894–1982), schwedischer Organist, Musikpädagoge und Komponist

Siehe auch:
 Aalen
 Alen